Glam kan syfta på:

 Glam – en förkortning för glamour
 Glamrock – en typ av rockmusik
 Glam metal – en under-genre inom heavy metal som liknar glamrock
 Glam (mytologi) – en draug i nordisk mytologi
 Glam (musikgrupp) – en sydkoreansk tjejgrupp
 GLAM – förkortning på engelska för galleries, libraries, archives, museums, se ABM (arkivering)